Lipa (Batangas), een stad in de Filipijnse provincie Batangas;
 Lipa (Beltinci), een plaats in Slovenië;
 Lipa (Dobrepolje), een plaats in Slovenië;
 Lipa (Generalski Stol), een plaats in Kroatië;
 Lipa (Lukovica), een plaats in Slovenië;
 Lipa (Miren - Kostanjevica), een plaats in Slovenië;
 Lipa (merk), een merk voor elektronica;
 Lipa (munteenheid), een honderdste van een Kroatische Kuna;
 Lipa (powiat Konecki), een plaats in Polen;
 Lipa (powiat Stalowowolski), een plaats in Polen;
 Lipa (Rapla), een plaats in Estland;
 Lipa (Zreče), een plaats in Slovenië.
Zie ook:
 Lipa pri Frankolovem, een plaats in Polen.